Мерку́рис (женская форма Мерку́ри) — греческая фамилия. Известные носители:

 Меркурис, Георгиос — лидер Греческой Национальной Социалистической партии.
 Меркурис, Спиридон (1856—1939) — греческий политик, мэр Афин.
 Меркурис, Спирос (младший) (1925—2018) — почётный президент Сети европейских городов культуры и культурных месяцев (ЕССМ).
 Меркурис, Стаматис — греческий политик, член парламента, министр.

 Меркури, Ирини (род. 1981) — греческая певица.
 Меркури, Мелина (1920—1994) — греческая актриса, певица, политический деятель, министр культуры Греции.

См. также 
 Меркури